«Ленинское знамя» — подмосковная газета, выделившаяся в 1958 году из газеты «Московская правда». В настоящее время выходит под названием «Подмосковье сегодня».
 «Ленинское знамя» — наименование многих советских областных и республиканских газет.
 «Ленинское знамя» — одно из прежних (с 04.08.1940 по 14.06.1955) наименований газеты Курьер Карелии.
  (Ленинское знамя) — одно из прежних (с 1957 по 1991 годы) наименований крымскотатарской газеты Янъы дюнья, которая в то время была печатным органом ЦК КП Узбекской ССР.